NUL steht für:
 National University of Lesotho, die Universität Lesothos
 National Urban League, US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung
 Nullzeichen, dem Steuerzeichen in Zeichencodierungen an der Position 0
 das Nullgerät unter CP/M und PC-kompatiblem DOS, entspricht :/dev/null unter unixoiden Betriebssystemen

Siehe auch:
 Null (Zahl)

NUL